Sony Cine é um canal de televisão norte-americano destinado a exibição filmes em espanhol, de propriedade da Sony Pictures Television. O canal foi lançado em agosto de 2012 com foco na apresentação de sucessos de bilheteria de Hollywood com dramas, comédias e thrillers da Sony Pictures Entertainment e outros estúdios parceiros. É distribuído em todo o país pela Comcast, Cox Communications, CenturyLink, DirecTV, Dish Network, Sling, e Verizon.

Uma versão local do canal foi lançada na Itália em 7 de setembro de 2017 e encerrada em 11 de julho de 2019 após sua venda. O antigo slot do Cine Sony foi usado para lançar o canal Mediaset Extra 2.

No Brasil, o nome é utilizado como um bloco de programação de filmes no Sony Channel.

Canais de televisão dos Estados Unidos
Canais de televisão fundados em 2012
Canais de televisão de língua espanhola